Валентина Евгеньевна Игошина (4 ноября 1978, Брянск) — русская пианистка, лауреат международных конкурсов, ассистент кафедры специального фортепиано Московской Государственной Консерватории им. Чайковского.

Биография 
Валентина Игошина начала учиться музыке с четырёх лет под руководством матери. В возрасте двенадцати лет начала посещать московскую Центральную музыкальную школу, затем стала студенткой Сергея Доренского и Ларисы Дедовой в Московской государственной консерватории. В 2004—2014 годах работала преподавателем на кафедре специального фортепьяно Московской консерватории.

Снималась в двух фильмах английского режиссёра Тони Палмера («Rachmaninoff: The Harvest of Sorrow», «Valentina Igoshina plays Chopin»).

Есть дочь Алиса.

Достижения 
В 1993 году в возрасте 14 лет Игошина выиграла первый приз на конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна, проходившем в Быдгоще, Польша. В 1997 году выиграла первый приз в Международном конкурсе пианистов имени Рахманинова в Москве.

Игошина принимала участие и в других конкурсах пианистов, проходящих по всему миру:
 Финалист Конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе в 2007 году;
 Второе место на Международном конкурсе Хосе Итурби в 2006 году в Испании.

Игошина представлена в списке великих женщин-пианистов, составленном ресурсом www.forte-piano-pianissimo.com.

Фестивали и основные оркестровые выступления 
Игошину приглашали играть со многими известными оркестрами, в числе которых:
 Королевский оркестр Концертгебау в Амстердаме, дирижёр — Маркус Штенц;
 Шотландский симфонический оркестр BBC в Абердине, дирижёр — Александр Титов;
 Оркестр Халле в Манчестере, Великобритания, дирижёр — Сэра Марк Элдер;
 Симфонический оркестр Мельбурна в Австралии, дирижёр — Маркус Штенц;
 Симфонический оркестр Барселоны, дирижёр — Хосеп Кабалье Доменек;
 Лондонский филармонический оркестр, дирижёр — Карл Дэвис;
 Оркестр Макао, Китай, дирижёр — Лу Цзя;
 Варшавский филармонический оркестр, дирижёр — Антоний Вит.

Валентина работала с Александром Ведерниковым во время его пребывания на сцене Большого театра. Игошина также выступала с оркестрами в Кракове, Бранденбурге, Гданьске, Сент-Луисе, Сент-Этьене, Ухане, Токио, Москве, Санкт-Петербурге и многих других местах.

Записи 
Живые выступления Игошиной проводились на BBC Radio 3, ABC Classic FM, BBC Scotland, а также для звуковых дорожек фильмов Тони Палмера «Жатва скорби» (The Harvest of Sorrow) (также над проектом работали Валерий Гергиев и Михаил Плетнев) и Странный случай Дельфины Потоцкой (The Strange Case of Delphina Potocka).
В 2006 году студией Warner Classics International был выпущен альбом под названием Валентина Игошина, в котором пианистка сыграла произведения Мусоргского и Шумана.
В 2008 Игошина записала альбом под названием «Шопен: Все вальсы» (Chopin: Complete Waltzes), который был выбран журналом Classic FM Magazine диском месяца в ноябре 2008 года.
Многие из выступлений Игошиной можно увидеть на YouTube, в том числе Фантазию Шопена и Грезы Любви Листа.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории